Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus steht für:

 Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz, Denkmal von Jürgen Waxweiler in der Koblenzer Altstadt
 Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus (Passau), Denkmal von 1996 an der Innpromenade in Passau
 Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus (Stuttgart), Denkmal von  Elmar Daucher auf dem Stuttgarter Karlsplatz
 Mahnmal für die Opfer des Naziregimes, Denkmal in Itzehoe von 1946
 Mahnmal für die schwulen und lesbischen Opfer des Nationalsozialismus in Köln, Denkmal von Achim Zinkann am Kölner Rheinufer
 Mahnmal am Bahnhof Fischerhof, Denkmal in Hannover-Linden-Süd von 1996

Siehe auch

 Liste der Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus